Келли, Дэвид:
 Келли, Дэвид (1891—1959) — британский дипломат, посол.
 Келли, Дэвид (1929—2012) — ирландский актёр.
 Келли, Дэвид (род. 1965) — ирландский профессиональный футболист, футбольный тренер.
 Келли, Дэвид Патрик (род. 1951) — американский актёр и музыкант.
 Келли, Дэвид Эдвард (род. 1956) — американский телевизионный сценарист и продюсер, лауреат десяти премий «Эмми».